Alela Diane & Wild Divine est le troisième album d'Alela Diane, sorti en 2011.

Liste des titres 

Album musical sorti en 2011
Album d'Alela Diane